Front d'Alliberament Nacional (Grècia) (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο), organització de masses grega fundada contra l'ocupació nazi.
 Front d'Alliberament Nacional d'Algèria
 Front d'Alliberament Nacional Moro (Moro National Liberation Front), fundat el 1969 per estudiants i professionals moros a Manila
 Front d'Alliberament Nacional de Còrsega (Fronte di Liberazione Naziunale di Corsica, FLNC) grup armat que pretén la independència de Còrsega 
 Front d'Alliberament Nacional del Kurdistan (Eniya Rizgariya Netewa Kurdistan, ERNK), organització política formada pel PKK i altres organitzacions 
 Front d'Alliberament Nacional Bru (Bru National Liberation Front, BNLF), moviment polític indi que representa a l'ètnia bru
 Front d'Alliberament Nacional Gurkha
 Front d'Alliberament Nacional de Jammu i Caixmir, partit polític format el 1966 i que va existir fins al 1977.
 Front Nacional d'Alliberament del Vietnam o Việt Cộng, organització guerrillera vietnamita formada el 1960.
 Front Sandinista d'Alliberament Nacional (FSLN), organització política d'esquerres creada el 1962 a Nicaragua 
 Front Unit d'Alliberament Nacional (United National Liberation Front, UNLF), grup insurgent de Manipur que aspira a establir un estat independent i socialista 
 Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partit polític d'El Salvador